Maksimilijan I. je ime več vladarjev:
 Maksimilijan I. Habsburški (1459-1519), rimsko-nemški cesar
 Maksimilijan I. Mehiški (1832-1867), mehiški cesar
 Maksimilijan I. Bavarski (1573-1651), bavarski kralj
 Maksimilijan I. Jožef (1756-1825), bavarski kralj